Albertyn − część miasta Słonim na Białorusi
 Albertyn − wieś na Litwie
 Albertyn – moneta